Moving Mountains (Usher), een lied van Usher
Moving Mountains (band), een Amerikaanse indierockband
Moving Mountains (album), een album van Justin Hayward
Moving Mountains (film), een Amerikaanse dramafilm uit 2014 onder regie van Jeanie M. Clark